NGC 6040 ist eine 13,9 mag helle Balkenspiralgalaxie vom Hubble-Typ SBc im Sternbild Herkules am Nordsternhimmel. Sie gehört zum Herkules-Superhaufen, bildet zusammen mit der erst später entdeckten Galaxie PGC 56942 (auch NGC 6040B genannt) das interagierende Galaxienpaar Arp 122. Halton Arp gliederte seinen Katalog ungewöhnlicher Galaxien nach rein morphologischen Kriterien in Gruppen. Diese Galaxie gehört zu der Klasse Elliptischer Galaxien nahe bei Spiralgalaxien und diese störend (Arp-Katalog). 

Das Objekt wurde am 27. Juni 1870 vom französischen Astronomen Édouard Stephan entdeckt.

Weblinks 

 ARP ATLAS OF PECULIAR GALAXIES
 Seligman Arp

Literatur 
 Jeff Kanipe und Dennis Webb: The Arp Atlas of Peculiar Galaxies – A Chronicle and Observer’s Guide, Richmond 2006, ISBN 978-0-943396-76-7

Einzelnachweise 

Balkenspiralgalaxie